Madurez hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Biología 
 Madurez sexual
 Madurez psicológica

Geohistoria 
Madurez de la Nueva España

Informática 
Modelo de Madurez OpenSource
Modelo de Capacidad y Madurez

Música 
 Madurez (álbum) de la banda española Semen Up

Enlaces externos